Affentranger ist der Familienname folgender Personen:
Anton Affentranger (* 1956), Schweizer Manager und ehemaliger CEO von Implenia
Hans Affentranger (1916–2005), Schweizer Autorennfahrer
 Xaver Affentranger (1897–??), Schweizer Skispringer, Nordischer Kombinierer und Skilangläufer